НБА в сезоне 1998/1999 — стал 53-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации. В связи с локаутом, сезон стартовал только 5 февраля 1999 года, после того, как НБА и профсоюз игроков подписали новый коллективный договор. Все 29 команды играли укороченный до 50 игр регулярный чемпионат, а 16 команд, вышедших в плей-офф, играли его полностью. Чемпионат закончился победой «Сан-Антонио Спёрс», которые впервые в своей истории завоевали Кубок Ларри О’Брайена, победив в финале «Нью-Йорк Никс» со счетом 4-1.

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Ссылки 
 1998-99 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1998/1999